О́ливер Ге́нри Ра́дки (1909—2000) — американский , специалист по истории России.

Биография 
Родился 12 июля 1909 г. в г. Эдна, США.

Обучался в Техасском и Гарвардском университетах.

Ученик М. М. Карповича.

Докторская диссертация об истории партии эсеров (1939), Гарвард.

С 1958 — проф. Техасского ун-та (г. Остин, США).

Скончался 21 июля 2001 г. в г. Остин.

Научные интересы 
История партии социалистов-революционеров, Учредительного собрания, Тамбовского восстания.

Основные труды 
 The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917. Cambridge: Harvard University Press, 1950 (Harvard Historical Monographs, XXI). 89 p.
 Chernov and Agrarian Socialism before 1918 // Continuity and Change in Russian and Soviet Thought / Ed. Ernest J. Simmons. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955. P. 63 — 80.
 The Agrarian Foes of Bolshevism : Prom ise and Default o f the Russian Socialist Revolutionaries from February to October 1917. N.Y. Crowell, 1958. 430 р.
 The Sickle under the Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Months of Soviet Rule. N.Y.; L.: Columbia University Press, 1963. 525 p.
 The unknown Civil War in Soviet Russia: A study of the Green movement in the Tambov region, 1920—1921. — Stanford: Hoover institution press, 1976. 457 p.
 Russia goes to the polls : The election to the All-Russian constituent assembley, 1917; With a forew. by Sheila Fitzpatrick. — Ithaca; London : Cornell University Press, 1989. XXVI, 171 с.; 24 см. (Studies in Sov. history a. soc.).; ISBN 0-8014-2360-0

Литература 
Народничество и народнические партии в истории России в XX в.: биобиблиографический справочник / сост. М. И. Леонов, К. Н. Морозов, А. Ю. Суслов. М. : Новый хронограф, 2016. С. 458.

Специалисты по истории России